Llano del Carmen kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Llano del Carmen, San Luis Potosí, Villa Hidalgo, 
 Llano del Carmen, Xochistlahuaca, 
 Llano del Carmen, Cochoapa el Grande, 

Robotskapade Mexikoförgreningar